Gott, man lobet dich in der Stille (« Avec confiance, on te louera » en allemand) est le titre de deux cantates de Johann Sebastian Bach :
 Gott, man lobet dich in der Stille (BWV 120), composée à Leipzig en 1728 ou 1729 
 Gott, man lobet dich in der Stille (BWV 120b), composée  pour célébrer le  de la Confession d'Augsbourg (1530).